Makarti Jaya (Makarti Jaya), een plaats in Indonesië
Makarti Jaya (Darul Makmur), een plaats in Indonesië
Makarti Jaya (Peninjauan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing